Alder Springs ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Alder Springs (Alabama)
 Alder Springs (Fresna County, Kalifornien)
 Alder Springs (Glenn County, Kalifornien)
 Alder Springs (Union County, Tennessee)
 Alder Springs (Campbell County, Tennessee)